Die Communauté de communes du District Urbain de Faulquemont (DUF) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 17. Juni 1970 gegründet und umfasst 33 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Faulquemont.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

District Urbain de Faulquemont
Gegründet 1970